Роберт (Боб) Шоу (; 12 декабря 1931 — 12 февраля 1996) — британский писатель-фантаст.

Один из видных представителей научной фантастики последних десятилетий. Родился в Белфасте (Северная Ирландия), окончил местную Высшую техническую школу, работал в сталелитейной и авиационной промышленности, шофером такси, инженером, дизайнером, специалистом по связям с общественностью, журналистом; с 1975 года — профессиональный писатель. Публиковаться начал очень рано: сначала — в любительской прессе. Первый опубликованный рассказ — «Аспект» (1954, «Nebula Science Fiction»).

Библиография

Сериалы 
Астронавты в лохмотьях / Land and Overland:
 Астронавты в лохмотьях / The Ragged Astronauts (1986)
 Деревянные космолеты / The Wooden Spaceships (1987)
 Беглые планеты / The Fugitive Worlds (1989)

Орбитсвилль / Orbitsville:
 Орбитсвилль / Orbitsville (1975)
 Отбытие Орбитсвилля / Orbitsville Departure (1983)
 Судный день Орбитсвилля / Orbitsville Judgement (1990)

Войнан Мирр / Warren Peace:
 Стой, кто идет? / Who Goes There? [= Кто здесь?] (1977)
 Warren Peace (1993)
 Rough Dimensions (1994)

Романы 
 1954 —  (Соавтор: Уолт Уиллис)
 1967 — Ночная прогулка ()
 1968 — В двух лицах… () [= Человек из двух времен]
 1969 — Дворец вечности ()
 1970 — Миллион завтра ()
 1970 — 
 1971 — Путешествие в эпицентр () [= В эпицентре взрыва ()]
 1972 — Свет былого ()
 1976 — Венок из звезд ()
 1977 — 
 1978 — Корабль странников ()
 1978 — Головокружение () [= Terminal Velocity]
 1979 — 
 1981 — 
 1981 — 
 1984 — 
 1989 —

Повести и рассказы 
 1954 — Аспект ()
 1959 — Идеальная команда ()
 1960 — Размякший дипломат () Соавтор: Уолт Уиллис
 1960 — Повторный показ ()
 1965 — 
 1966 — Свет былого
 1966 — Зовите меня Дуреха ()
 1966 — 
 1967 — Стеклянный свидетель ()
 1968 — Встреча на Прайле () [= Бесстрашный капитан ЭВМУК]
 1969 — Облава ()
 1969 — 
 1970 — Обратная связь () [= Общение]
 1970 — 
 1970 — 
 1970 — Самый счастливый день () [= Счастливый день в твоей жизни]
 1971 — Игрок ()
 1971 — 
 1971 — 
 1972 — 
 1972 — Нестабильный две тысячи первый ()
 1972 — 
 1972 — Ловец гроз ()
 1974 — Действительный член клуба ()
 1974 —  [= Dark Icarus]
 1974 — Невероятный дубликат ()
 1975 — 
 1976 — 
 1976 — Схватка на рассвете ()
 1976 — Шутка Джоконды () [= Шалость Джоконды ()]
 1976 — Порочный круг ()
 1977 — 
 1978 — Амфитеатр ()
 1978 — 
 1979 — 
 1979 — 
 1979 — Третье желание ()
 1980 — В отеле «Новый Путь» ()
 1980 — Люби меня нежно ()
 1980 — 
 1981 — 
 1981 — Дивная новая планета ()
 1981 — Выбери себе Вселенную ()
 1982 — Инопланетяне — не люди ()
 1982 — Проверенный способ похудеть ()
 1984 — 
 1984 — Тень крыльев ()
 1985 — Луна-палач ()
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1986 — 
 1988 — Темная ночь в Стране игрушек ()
 1988 — Параллельная эволюция ()
 1989 — Воительницы века техники ()
 1989 — Точь-в-точь ()
 1991 — 
 1991 — 
 1991 — 
 1993 — 
 1993 —

Сборники 
 1973 — 
 1976 — 
 1982 — 
 1986 — 
 1989 — Темные ночи () [= Темная ночь в Стране игрушек]

Прочие произведения 
 1979 — 
 1979 — 
 1984 — 
 1993 — 
 1995 —

Примечания

Литература 
 

Писатели-фантасты Великобритании
Английские писатели XX века
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла